Японська вишня

Топоніми 
Сакура (Тіба)
Сакура (Тотіґі)

Персоналії 
Сакура — японське жіноче ім'я.